Die 40. Squash-Weltmeisterschaft (offiziell PSA World Championships presented by the Walter Family 2018-2019) der Herren fand vom 23. Februar bis 2. März 2019 in der Chicago Union Station in Chicago in den Vereinigten Staaten statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 2018/19. Parallel fand am selben Ort die Weltmeisterschaft der Damen statt.

Titelverteidiger war Mohamed Elshorbagy, der im Vorjahr seinen Bruder Marwan in fünf Sätzen besiegte. Elshorbagy schied im Halbfinale gegen Tarek Momen aus, der im Endspiel auf den an Position zwei gesetzten Ali Farag traf. Farag gewann die Partie mit 11:5, 11:13, 13:11 und 11:3 und somit auch seinen ersten Weltmeistertitel. 

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 64 Spielern. Die besten 56 Spieler der Weltrangliste vom Januar 2019 qualifizierten sich automatisch, die besten 16 davon wurden gesetzt. Fünf Startplätze wurden von der PSA über Qualifikationsturniere auf der PSA Challenger Tour vergeben, einen weiteren erhielt der amtierende Weltmeister der Junioren. Waren diese Spieler bereits über die Weltrangliste qualifiziert, wurde der Startplatz entweder an den unterlegenen Finalgegner des jeweiligen Qualifikationsturniers oder aber an den nächsten Spieler in der Weltrangliste vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 500.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
2018
Squashturnier in Chicago